Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1893 var det fjerde VM i hurtigløb på skøjter og blev afviklet den 13. - 14. januar 1893 på skøjtebanen Museumplein i Amsterdam, Holland med deltagelse af 18 løbere fra Holland, Norge, Sverige og Tyskland. Det var imidlertid det første officielle mesterskab, fordi de tre foregående ikke blev arrangeret af International Skating Union, som først blev stiftet i 1892.

Der blev løbet fire distancer:
 1500 meter
 5000 meter
 500 meter
 10.000 meter
For at vinde verdensmesterskabet skulle en løber vinde tre af de fire distancer.

De tre første distancer blev vundet af hollænderen Jaap Eden, som dermed blev kåret til den første officielle verdensmester i hurtigløb på skøjter, og det var uden betydning at Eden ikke fuldførte den afsluttende 10.000 m-distance.

Dette mesterskab er også historisk, fordi det satte en standard for de distancer, som en allround-konkurrence for mænd efterfølgende kom til at bestå af og pr. 2014 fortsat består af. Ved de tidligere verdensmesterskaber havde man løbet tre eller fire distancer udmålt i miles, men det var første gang, at kombinationen af 500 m, 1500 m, 5000 m og 10.000 m blev løbet til et internationalt mesterskab.

Resultater 

På 1500 m og 500 m-distancerne blev der først løbet indledende heats, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen.

  * = Faldt
 DNF = Fuldførte ikke
 DNS = Startede ikke
 NC = Ikke klassificeret
Kilde: SpeedSkatingStats.com

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1893
Sport i Amsterdam